Vabres (Cantal), municipi al departament de Cantal (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Vabres (Gard), municipi al departament del Gard (regió d'Occitània, França)
 Vabres-l'Abbaye, municipi al sud de l'Avairon entre Ròcafòrt i Silvanés (regió d'Occitània, França)
 Abadia de Vabres, establiment religiós fundat el 861